Индекс Галлахера (), или индекс наименьших квадратов () — показатель, измеряющий непропорциональность или несоответствие между долями голосов, поданных за политические партии на выборах, и долями мест, полученных ими в представительных органах. Используется в сравнительных политологических исследованиях избирательных систем, стабильности правительств и их подотчётности электорату. Индекс был разработан Майклом Галлахером (Тринити-колледж, Дублин) в 1989 году и представлен в ().

Индекс рассчитывается квадратный корень полусуммы квадратов разностей между процентом набранных голосов () и процентом мест в легислатуре () для каждой партии, участвовавшей в выборах ():
 

В основе показателя лежит идея, сходная с идеей метода наименьших квадратов: сумма квадратов расстояний между долями мандатов и голосов партий будет стремиться к нулю, если мандаты в парламенте распределяются пропорционально количеству поданных за партию голосов.

См. также 
 Эффективное число партий

Примечания

Литература

Ссылки 
 База данных об электоральных системах М. Галлахера (Michael Gallagher). Единый архив экономических и социологических данных ВШЭ.
 Least squares index. Electoral systems, Trinity College Dublin.

Индексы
Сравнительная политология
Выборы